Groupe Zéro ou Groupe ZERO peut désigner:

 Groupe Zéro, un groupe de résistants belges durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Groupe ZERO, un rassemblement temporaire d'artistes conduits par Heinz Mack.

Voir aussi 
 Service de renseignement Zéro, un service de renseignement de la Seconde Guerre mondiale créé en juillet 1940, entre autres, par Fernand Kerkhofs, William Ugeux et Louise de Landsheere
 Réseau Zéro, un réseau de Résistance peu connu qui a rassemblé des résistants belges et français